Список видів роду агава:

Список, який містить 272 визнаних видів роду агава (Agave) з підродини агавових (Agavaceae), родини холодкових (Asparagaceae), складений на основі даних сайту Королівських ботанічних садів у К'ю.

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Agave на сайті «The Plant List»  </ref> — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду
 Список видів роду Agave на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Agave на сайті «International Plant Names Index» 
 Agave на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Agave на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів Agave в базі даних «International Organization for Plant Information» (IOPI) 
 Список видів роду Agave на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  
  Список видів роду Agave на сайті Королівських ботанічних садів у К'ю 

Агава
Агава